Pagés o pagès puede hacer referencia a:

 En idioma catalán, un campesino.
 Pa de pagès, tipo de pan tradicional catalán.

Personas

Como primer apellido 

Beatriz Pagés Rebollar, periodista y política mexicana.
José Pagés Llergo, periodista mexicano.
Fernando Pagés, futbolista argentino.
Fidel Pagés, médico militar español.
Mariano Pagés, escultor argentino.

Como segundo apellido 
Francisco Javier Ugarte Pagés, abogado y político español.
Rosa Regàs i Pagès, escritora española.